Friedrich Kaulbach kan syfta på bland andra:

* Friedrich Kaulbach (1822–1903), tysk konstnär
 Friedrich Kaulbach (1912–1992), tysk filosof

Se även 
 Friedrich August von Kaulbach (1850–1920), tysk konstnär